Pai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Pai, ö, Papua, 
 Desa Pai, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Italien 

 Pai (ort i Italien), Veneto, Provincia di Verona,

Thailand 

 Pai (ort i Thailand, Chiang Mai), 
 Pai (flygplats), Mae Hong Son, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar